Влади́мир Петро́вич Я́ковлев:
 Яковлев, Владимир Петрович (род. 1938) — вице-губернатор Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ.
 Яковлев, Владимир Петрович (1930—2011) — доктор медицинских наук, профессор; руководитель лаборатории профилактики и лечения бактериальных инфекций Института хирургии им. А. В. Вишневского РАМН.